Нова Капела може бити:

 Нова Капела (општина), насељено место и општина, Бродско-посавска жупанија, Република Хрватска
 Нова Капела (Дубрава) (раније Српска Капела), насељено место у општини Дубрава, Загребачка жупанија, Република Хрватска